Protón puede referirse a:

Protón, una partícula física.
En química se refiere al catión hidrógeno, que en solución acuosa sólo existe como catión hidronio.
Protón, un cohete ruso.
Proton Holdings Berhad, una marca malaya de automóviles.
Proton (software), capa de compatibilidad para el uso de juegos de microsoft Windows en plataforma Linux.